Griffen peut faire référence à :

Toponyme 
 Griffen, bourg autrichien du district de Völkermarkt, en Carinthie ;
 Deutsch-Griffen, commune autrichienne du district de Sankt Veit an der Glan, en Carinthie.

Patronyme 
 Everson Griffen, joueur de football américain.

Homonymie de toponyme